Скок удаљ у женској конкуренцији на 4. Светском првенству у атлетици у дворани 1993. је одржано 12. марта у Небеској куполи у Торонту, (Канада).

Титулу освојену у Севиљи 1991 бранила је Лариса Бережна из Совјетског Савеза која на овом СП наступа под заставом Украјине.

Земље учеснице 
Учествовало је 21 такмичаркa из 18 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у скакању удаљ пре почетка светског првенства 12. марта 1993. године.

Најбољи резултати у 1993. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку удаљ у дворани пре почетка првенства (12. марта 1993), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 1993.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 12. марта 1993. године. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 6,50 метара. Норму су остварила 8 такмичарки (КВ) а 4 се квалификовале на основу резултата (кв). , , ,

Финале 
Такмичење је одржано 12. марта 1993. године. , ,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати Светског првенства у дворани 1993. на сајту WA 
 Резултати скока удаљ за жене на сајту WA
  

Светско првенство у атлетици у дворани 1993.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици у дворани